Тёмная ночь (фильм, 1989) — производство Франция, режиссёр Карлос Саура.
 Тёмная ночь (фильм, 2001) — производство Россия, режиссёр Олег Ковалов.
 Тёмная ночь (фильм, 2004) — производство Россия, режиссёр Дмитрий Астрахан.